Il Campionato russo maschile di pallanuoto 2014-2015 è la 23ª edizione del torneo. Le gare sono iniziate il 3 ottobre 2014 e si concluderanno con la Final 4 per il titolo il 18-19 aprile 2015.

Le squadre partecipanti sono dodici, una in più rispetto alla stagione precedente, suddivise in quattro diversi raggruppamenti: A, B, C e D. I raggruppamenti sono pensati in modo da evitare alle squadre i chilometrici spostamenti all'interno dell'enorme territorio russo, e non sono veri e propri gironi. Infatti ogni singola squadra affronta le altre undici, indipendentemente dal gruppo di appartenenza. In origine era iscritto anche il Sebastopoli, poi ritiratosi dalla competizione senza disputare una sola gara.

Il sistema di competizione prevede che i quattro gruppi vengano accoppiati a turno in modo da formare dei concentramenti i cui incontri si svolgano in una stessa sede nell'arco di pochi giorni. Sono pertanto previste sei fasi per dodici concentramenti totali, il doppio rispetto alla stagione precedente. Ad eccezione delle squadre ospitanti i vari concentramenti, tutte le squadre disputano le partite in campo neutro.

Squadre partecipanti 
 Sono iscritte anche le seconde squadre di Dinamo Mosca, Sintez Kazan' e Spartak Volgograd, rispettivamente Dinamo CSP Krylatskoe, Sintez Akademija e Spartak Volgograd-2. Si registra la defezione dell'Izmajlovo Mosca, ottava nell'edizione precedente, non iscritta al campionato.

Prima fase 
Le prime otto si qualificano ai playoff. Vengono assegnati due punti per vittoria e uno per pareggio.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Quinto turno

Sesto turno

Playoff 
Partecipano ai playoff le prime otto dopo la stagione regolare. Dapprima si sfidano le squadre classificatesi dal 5º all'8º posto, dove la quinta sfida l'ottava e la sesta sfida la settima, in sfida unica. Subentrano poi la 3ª e la 4ª che si scontrano contro le vincitrici dei primi due incontri. Le due squadre vincenti sfidano poi le prime due in classifica nelle semifinali.

Primo turno 
Si sfidano le squadre classificatesi dal 5º all'8º posto in stagione regolare. La quinta sfida l'ottava e la sesta sfida la settima, in sfida unica. Dopodiché le due squadre sconfitte si scontrano per stabilire i posizionamenti settimo e ottavo, mentre le due vincenti si sfidano per stabilire l'ordine che serve a determinare la griglia del secondo turno, in cui subentrano 3ª e 4ª della stagione regolare. Gli incontri si disputano ad Astrachan'.

Secondo turno 
Subentrano 3ª e 4ª della stagione regolare, ovvero Sintez Kazan' e Kinef, che si scontrano con le due vincitrici del primo turno, Astana e Dinamo Astrachan'. Le due squadre sconfitte si scontrano per stabilire i posizionamenti quinto e sesto, mentre le due vincenti si sfidano per stabilire l'ordine che serve a determinare la griglia del secondo turno, in cui subentrano 1ª e 2ª della stagione regolare. Gli incontri si disputano a Kazan'.

Finale a 4 
Subentrano 1ª e 2ª della stagione regolare, ovvero Spartak Volgograd e Dinamo Mosca, che si scontrano con le due vincitrici del primo turno, Astana e Dinamo Astrachan'. Le due squadre sconfitte si scontrano per stabilire i posizionamenti terzo e quarto, mentre le due vincenti si sfidano per il titolo di campione di Russia. Gli incontri si disputano a Volgograd.

Semifinali

Finali

Classifica finale

Verdetti
 :  Campione di Russia
: ,  qualificate alla LEN Champions League 2015-2016
: ,  qualificate alla LEN Euro Cup 2015-2016

Note

Collegamenti esterni 
 

Sport acquatici nel 2014
Sport acquatici nel 2015
Campionato russo di pallanuoto